Oliver se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Walter Oliver
 Daniel Oliver
 Guy Oliver
 Hugh Oliver
 James Arthur Oliver
 James H. Oliver, Jr.
 Jeffrey C. Oliver
 Michael K. Oliver
 P. Graham Oliver
 Paul M. Oliver
 Royce Ladell Oliver
 Walter Reginald Brook Oliver